Landsting (Groenland), het parlement van Groenland;
 Landsting, een overheidslichaam op het provinciale niveau in Zweden;
 Landsting (Denemarken), de Eerste Kamer van Denemarken (1849-1953);
 het Parlement van Åland